Magnetone di Bohr – costante fisica relativa al momento magnetico dell'elettrone
Magnetone nucleare – unità di misura del momento magnetico di particelle pesanti: nucleoni e nuclei atomici